Glinjeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Glinjeni - localitate centru de comună în raionul Fălești
 Glinjeni - localitate centru de comună în raionul Șoldănești

Localități omonime din Republica Moldova